Джонни Мур:
 Джонни Мур (1958—) — американский баскетболист.
  (1902—1991) — американский бейсболист.
  (1950—) — американский певец, гитарист и автор песен, специализировавшегося на исполнении чикагского блюза.
  (1934—1998) — американский певец, музыкант и автор песен, выступавший в The Drifters.
  (1938—2008) — ямайский трубач, основной участник ска-группы The Skatalites.
  (1947—) — шотландский и американский футболист.